Kuglački klub "Liburnija" (KK "Liburnija" Zadar; K.K. Liburnija; Liburnija Zadar; Liburnija) je muški kuglački klub iz Zadra, Zadarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Jug", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Klub je osnovan 1998. godine pod imenom Kuglački klub "Gorica", te je prvotno bio registriran u naselju Gorica, općina Sukošan. 
Krajem 2000.-ih klub mijenja naziv u "Liburnija" i seli sjedište u Zadar.  
Klub se redovno ligaški natječe te je bio član južne skupine "Prve B", "Druge" i "Treće hrvatske kuglačke lige".   
Za nastupe i treninge klub koristi zadarsku kuglanu "Mocire".

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKl - Jug 
 prvak: 2017./18. 

 3. HKL - Jug 
 prvak: 2003./04.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 Kuglački Klub Liburnija Liburnija, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Liburnija - 810189 
 aplikacija.kuglanje.hr, Liburnija - 810189 
 aplikacija.kuglanje.hr, Liburnija 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB LIBURNIJA ZADAR

Izvori  
 
 Drago Marić, Romano Meštrovič: Baština zadarskog sporta = Zadar's sport heritage, Zadar, 2013.,  
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB LIBURNIJA ZADAR 
 bisnode.hr, KK "LIBURNIJA" ZADAR 
 fininfo.hr, KK "LIBURNIJA" ZADAR 
 szgz.hr, Športska zajednica Grada Zadra, Članice, pristupljeno 18. veljače 2020. 
  

Liburnija
Kuglanje u Zadru